Grande Alliance peut désigner :
 Grande Alliance, nom parfois donné à la Ligue d'Augsbourg après que l'Angleterre l'a rejoint en 1689 ;
 Grande Alliance, nom donné à l'alliance de l'Angleterre, des Provinces-Unies et du Saint-Empire pour contrer les ambitions françaises à l'occasion de la guerre de succession d'Espagne à la suite du traité signé à La Haye le  ;
 Grande Alliance, nom parfois donné à l'ensemble des Alliés de la Seconde Guerre mondiale ;
 Grande Alliance, nom couramment donné à l'Alliance des Quatre Races dans l'univers de fiction de Stargate ;
 Grande Alliance (TV) ou Grand Alliance, nom d'un consortium nord-américain pour la normalisation de la télévision numérique et Haute Définition ;
 Grande Alliance, premier traité de paix conclu entre les Français et les Nord-Amérindiens ;
 Grande Alliance ou Mahagathbandhan, coalition de partis régionaux indiens.